Chabestan peut désigner :
 une commune française ;
 un espace enterré ou semi-enterré qui est habituellement rencontré dans l'architecture iranienne.